Irish Masters 1997 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1997 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 18 по 23 марта 1997 года в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Даррена Моргана, со счётом 9:8.

Результаты

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 6 побед

 Ронни О'Салливан 6:5 Найджел Бонд  
 Джимми Уайт 6:3 Алан Макманус  
 Стив Дэвис 6:1 Кен Доэрти  
 Джон Пэррот 6:5 Стивен Мёрфи

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

1997 год в снукере
Irish Masters